Tephromela — рід грибів родини Tephromelataceae. Назва вперше опублікована 1929 року.

Класифікація 
До роду Tephromela відносять 90 видів:

Примітки

Джерела 
 Choisy, M. 1929. Genres nouveaux pour la lichénologie dans le groupe des Lecanoracées. Bulletin de la Société Botanique de France. 76:521-527 - P.522

Роди грибів
Леканороміцети